Trampler ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Trampler (1877–1964), österreichischer Fechter
 Richard Trampler (1845–1907), österreichischer Geograph
 Rudolf Trampler (1898–1974), deutscher Politiker (NSDAP)
 Walter Trampler (1919–1997), deutscher Bratschist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Trumpler